

Geografia 
Canada
 Middleton – nella provincia di Nuova Scozia

Regno Unito
 Middleton – in Cumbria
 Middleton – nel Derbyshire
 Middleton – nell'Essex
 Middleton – nella Grande Manchester
 Middleton – in Lancashire
 Middleton – nel Norfolk
 Middleton – nel Northamptonshire
 Middleton – nel Northumberland
 Middleton – nella contea di Harrogate, North Yorkshire
 Middleton – nel distretto di Ryedale, North Yorkshire
 Middleton – nel Suffolk
 Middleton – nel Warwickshire

Stati Uniti d'America
 Middleton – nell'Idaho
 Middleton – in Massachusetts
 Middleton – in New Hampshire
 Middleton – in Tennessee
 Middleton – nel Wisconsin

Sudafrica
 Middleton – nella provincia del Capo Occidentale
 Middleton – nella provincia del Capo Orientale

Persone 
 Bay Middleton – noto cavallerizzo inglese
 Catherine Middleton, nota come Kate – commoner britannica, divenuta duchessa di Cambridge per matrimonio con il principe William del Regno Unito
 Charles Middleton, I barone Barham – ammiraglio britannico
 Charles B. Middleton – attore statunitense
 Conyers Middleton – storico inglese
 Darryl Middleton – cestista statunitense
 Doc Middleton – criminale statunitense
 George E. Middleton – produttore cinematografico e regista statunitense
 Glenn Middleton – calciatore scozzese
 Johnny Lee Middleton – bassista statunitense
 Khris Middleton – cestista statunitense
 Larry Middleton – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense naturalizzato italiano
 Malcolm Middleton – chitarrista e cantante britannico
 Pippa Middleton – socialite britannica, sorella di Catherine
 Rawdon Middleton – militare e aviatore australiano
 Richard Middleton – teologo inglese
 Robert Middleton – attore statunitense
 Stanley Middleton – scrittore britannico
 T. J. Middleton – ex tennista statunitense
 Thomas Middleton – drammaturgo inglese
 Tom Middleton – musicista, disc jockey e compositore britannico
 Troy Middleton – generale e accademico statunitense
 Tuppence Middleton – attrice britannica